

Astronomia 
 Matar – sistema stellare della costellazione di Pegaso

Persone 
 Hisham Matar – scrittore libico
 Ismail Matar – calciatore emiratino, centrocampista
 Mostafa Matar – calciatore libanese, portiere
 Nader Matar – calciatore libanese, centrocampista
 Pape Matar Sarr – calciatore senegalese, centrocampista

Personaggi 
 Kitiara Uth Matar – personaggio di fantasia creato da Margaret Weis e Tracy Hickman